Ка́леб Макла́флин (, род. 13 октября 2001) — американский актёр. Наиболее известен по роли Лукаса Синклера в телесериале «Очень странные дела». Он также играл молодого Симбу в бродвейской постановке мюзикла «Король Лев» в 2012—2014 годах.

Ранняя жизнь 
Маклафлин вырос в Кармеле, небольшом городке в пригороде Нью-Йорка. Он посещал начальную школу Кент, а затем один год ходил в среднюю школу Джорджа Фишера. После окончания пятого класса Маклафлин переехал в Нью-Йорк. Он один год посещал танцевальную школу в родном городке, а затем учился в Гарлемской школе искусств у Одри Линч, бывшего продюсера «Короля Льва».

Фильмография

Театр

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале